Telopora är ett släkte av mossdjur. Telopora ingår i familjen Cerioporidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Telopora